Мокаев — фамилия; имеет женскую форму Мокаева.
 Мокаев, Аллахберди Тенгизович (1921 — 1978) — советский педагог, заслуженный учитель РСФСР
 Мокаев, Азрет Гонаевич (1899 — 1943) — Председатель Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР с 1941 по 1944 гг.
 Мокаев, Магомет Хасуевич (1939 — 2006) — балкарский поэт, фольклорист, журналист